Příjmení Farmiga, v přechýlené formě Farmigová či Farmigaová,  nosí více osob:

 Adriana Farmiga (* 1974) – americká vizuální umělkyně, kurátorka a pedagožka,
 Taissa Farmiga (* 1994) – americká herečka, sestra Very a po otci sestřenice Adriany,
 Vera Farmiga (* 1973) – americká herečka, režisérka a producentka, sestra Taissy a po otci sestřenice Adriany.